Натуральне число 683
 683 рік до нашої ери
 683 рік нашої ери